I liga 1976/1977 – 43. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 578 goli
 Średnia goli na mecz: 2,41
 Zwycięstw gospodarzy: 132
 Remisów: 65
 Zwycięstw gości: 43
 Król strzelców: Włodzimierz Mazur - Zagłębie Sosnowiec (17 goli)
 kolejka z najmniejszą liczbą bramek: 10. (16-17 października 1976) – 6 bramek w 8 meczach (średnio 0,75 na mecz)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1976 w polskim sporcie
1977 w polskim sporcie
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej